1066 может означать:
 1066 — натуральное число между 1065 и 1067.
 1066 год — год григорианского календаря.